Het seizoen 1986/87 van de Overgangsklasse hockey bij de heren had Gooische en Pinoké als kampioenen. Zij promoveerden rechtstreeks naar de Hoofdklasse 1987/88. 

Union, MOP, Graspiepers en Venlo degradeerden rechtstreeks naar de Eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Hockey in 1986
Hockey in 1987
Overgangsklasse hockey